New York Mills es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos:

  New York Mills (Minnesota).
  New York Mills (Nueva York).